Хаса́н Шеха́та (, 19 июня 1949, Кафр-эд-Даввар, Египет) — египетский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Большую часть карьеры провёл в клубе «Замалек». За всю свою карьеру забил 88 мячей в счёт «Замалека». В составе сборной Египта выступал с 1972 по 1980-е годы. Официально забивал голы в следующих турнирах:

 88 голов за «Замалек» в чемпионате Египта (плюс дважды лучший бомбардир)
 22 гола за «Замалек» в кубке Египта
 22 гола за «Замалек» в клубных турнирах Африки
 10 голов за сборную Египта в Кубках африканских наций 1974, 1978 и 1980 годов.

Карьера тренера 
С 1983 года работает тренером. Работал не только в «Замалеке», но и в разных клубах Египта, а также ОАЭ, Судане, Омане и Ливии. Вывел «Менью», «Шаркею» и «Суэц» в высший египетский дивизион. В 2004 году возглавил египетскую сборную по футболу после отставки Марко Тарделли, с которой хоть и не вышел на чемпионат мира 2006 или 2010, но трижды (причём подряд) выиграл Кубок африканских наций, благодаря чему получил награду от президента Хосни Мубарака.

Тем не менее, Шехата получил скандальную известность в 2006 году. Во время КАН 2006 он заменил своего игрока Мидо в полуфинале против Сенегала, что вызвало недовольство игрока. Несмотря на выход команды в финал и победу в турнире, Шехата исключил Мидо из состава и не пустил его на церемонию награждения. Только после публичного извинения Мидо получил свою золотую медаль.

Примечания 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки ФК «Замалек»
Игроки ФК «Казма»
Футбольные тренеры Египта
Тренеры ФК «Аль-Васл»
Тренеры ФК «Аль-Меррейх»
Тренеры ФК «Дифаа»
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Александрия
Тренеры ФК «Менья»
Тренеры ФК «Шаркея»
Тренеры ФК «Аль-Шамс»
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Бенгази
Тренеры ФК «Суэц»
Тренеры ФК «Аль-Мокавлун аль-Араб»
Тренеры сборной Египта по футболу
Тренеры ФК «Замалек»
Тренеры ФК «Аль-Араби» Доха